Valverde de los Arroyos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valverde de los Arroyos (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Valverde de los Arroyos (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar